Kesel ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Kesel (* 1962), deutsche Bionikerin, Hochschullehrerin, Sachbuch- und Wissenschaftsautorin
 Barbara Kesel (* 1960), US-amerikanische Comicautorin und -redakteurin
 Herbert Kesel (1931–2011), deutscher Ruderer
 Johann Adam Kesel (1700–1776), Handelsmann und Bürgermeister zu Kempten (Allgäu)
 Jozef De Kesel (* 1947), Kardinal, Erzbischof von Mecheln-Brüssel
 Karl Kesel (* 1959), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Leo-Karel Jozef De Kesel (1903–2001), belgischer katholischer Bischof

Kesel bezeichnet folgende Familie:

 Kesel (Familie), Patriziergeschlecht aus Kempten
Weiteres
 Landsitz Kesel, Kempten
Siehe auch:
Kessel